bł. Apolonia z Nagasaki (zm. 1622) − japońska męczennica
 bł. Apolonia Lizarraga od Najświętszego Sakramentu (1867–1936) − hiszpańska karmelitanka miłosierdzia, męczennica

Zobacz też:
 Święta Apolonia